Суперкубок Бельгии по футболу 2008 () — 30-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2007/08 льежский «Стандард» и обладатель Кубка Бельгии 2007/08 «Андерлехт». Встреча состоялась 9 августа 2008 года в Льеже, на стадионе Морис Дюфран.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на voetbalbelgie.be

2009
Матчи ФК «Стандард» Льеж
Матчи ФК «Андерлехт»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2008 году
Спортивные соревнования в Льеже
События 9 августа
Август 2008 года